Velký park může být:

 Velký park (Ľubochňa) – Veľký park Ľubochňa, park, Ľubochňa, Slovensko. 
 Velký park (Sarajevo) – Veliki Park, park, Sarajevo, Bosna a Hercegovina. 
 Velký park (Tirana) – Parku i Madh, park, Tirana, Albánie. 

Parky